Stübchen steht für:

 kleiner Raum
 Stübchen (Einheit), ein deutsches Flüssigkeitsmaß
Stübchen (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Stübchen ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Stübchen (* 1928), deutscher Politiker (DBD), Vorsitzender des Bezirksvorstandes Gera der DBD

Siehe auch:

 Stube (Begriffsklärung)